

Toponymes

Lescure 
 Lescure, commune du département de l'Ariège.
 Lescure-Jaoul, commune du département de l'Aveyron.
 Lescure-d'Albigeois, commune du département du Tarn.
 Parc Lescure (renommé Stade Chaban-Delmas en 2001), stade de football et rugby de Bordeaux.
Quai Lescure, du lieu-dit Lescure (Scurra vers 1055) sur la commune d'Amfreville-la-Mi-Voie, dans le département de la Seine-Maritime.

Variante Escures 
Escures-sur-Favières, ancienne commune du département du Calvados rattachée à Vendeuvre.
 Escures, lieu-dit à Commes, dans le Calvados.
 Escures, lieu-dit à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Calvados.

Élément de toponyme 
 Valescure, lieu-dit à Saint-Michel-de-Dèze, dans le département de la Lozère.
 Valescure, quartier de Saint-Raphaël, dans le département du Var.

Patronyme 

 Adolphe de Lescure (1833-1892), écrivain et historien français ;
  :
Jean Lescure (1912-2005), écrivain et poète français.
 Jean Lescure (1882-1947), économiste français.
 Jean Lescure (1843-1924), industriel français.
 Jean Lescure (1932-), herpétologiste français.
 Jean-François Salgues de Valdéries de Lescure (1644-1723), ecclésiastique français ;
 Jean-Marc Lescure (1963-), joueur français de rugby à  ;
 Jérôme Lescure (1974-), réalisateur français ; 
 Louis de Salgues de Lescure (1766-1793), militaire français ;
 Mathieu Lescure (1982-), joueur français de rugby à  ;
 Michel Lescure (1944-2014), cycliste français ;
 Pierre de Lescure (1891-1963), résistant et dessinateur français.
François Lescure (1920-1992), journaliste français, fils du précédent.
Pierre Lescure (1945-), journaliste français, fils du précédent ; 
Roland Lescure (1966-), économiste et homme politique français, frère du précédent.
Jean-François Lescure ( dit Jef Kerneis ) ( 1964 ), Auteur, Réalisateur, Photographe, Compositeur Français, Frère du Précédent.

Sport 

 Racing Club Lescure-Arthès XIII, club de rugby à XIII de Lescure-d'Albigeois, désigné souvent comme simplement « Lescure » dans les publications consacrées au rugby à XIII ou dans les médias.

Télévision 
 Lescure : tôt ou tard, émission animée par Pierre Lescure sur Paris Première.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

oc:Era Escura